Dupljane est un toponyme qui peut désigner :
Dupljane, un village de Serbie situé dans la municipalité de Negotin, district de Bor ;
Dupljane, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja.